Лома Сан Хуан има више значења:

 Лома Сан Хуан (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Сан Хуан (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику